Чемпионат Австралии по теннису на крытых кортах (; известен также как  по месту проведения и под спонсорскими названиями  и ) — международный мужской профессиональный теннисный турнир, проводившийся в Сиднее (Австралия) с 1973 по 1994 год. Проходил осенью на хардовых кортах. В последние пять лет проведения был включён в календарь АТР-тура как турнир второй категории — ATP Championship Series, с призовым фондом, в 1994 году достигшим 895 тысяч долларов при турнирной сетке, рассчитанной на 32 игрока в одиночном разряде и 16 пар.

Победители и финалисты 
Абсолютным лидером турнира по числу завоёванных титулов был Джон Макинрой, четырежды подряд побеждавший в начале 80-х годов в одиночном разряде и трижды подряд в парах (из них дважды с Питером Флемингом). Три победы в одиночном разряде одержал чех Иван Лендл, а в парном, помимо Макинроя, этого успеха добились хозяева корта Джон Ньюкомб (один раз победивший также в одиночном разряде) и Джон Фицджеральд. По три победы в сумме у Бориса Беккера (две в одиночном и одна в парном разряде) и у Андерса Яррида. Никто из представителей СССР и бывших советских республик до финала на этом турнире не доходил.

Одиночный разряд

Парный разряд

См. также 
 Apia International Sydney

Ссылки 
 Турнирные сетки  в архиве турниров ATP 

Сидней
Австралия
Международные спортивные соревнования в Сиднее